

Польща 
 Плавна — село в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Плавна — село в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства

Сербія 
 Плавна (Воєводина)